

Brasil 
 Paróquia Matriz de Santo Antônio de Pádua (Mariluz) — no Paraná
 Paróquia Santo Antônio (Coronel Fabriciano) — em Minas Gerais
 Paróquia Santo Antônio (Ipanema) — em Minas Gerais
 Paróquia Santo Antônio (Itabira) — em Minas Gerais
 Paróquia Santo Antônio (Mesquita) — no Minas Gerais
 Paróquia Santo Antônio (Mogi Guaçu) — em São Paulo
 Paróquia Santo Antônio (Pará de Minas) — em Minas Gerais
 Paróquia Santo Antônio (Providência) — em Minas Gerais
 Paróquia Santo Antônio (São Domingos do Prata) — em Minas Gerais
 Paróquia Santo Antônio (Tebas) — em Minas Gerais
 Paróquia Santo Antônio de Pádua — em São Paulo
 Paróquia Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida — em São Paulo
 Paróquia de Santo Antônio (Mogi Guaçu) — em São Paulo

Macau 
 Paróquia de Santo António (Macau) — na freguesia de Santo António

Paroquia Santo Antonio